Die Fußball-Oberliga Westfalen 1985/86 war die achte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde der ASC Schöppingen mit vier Punkten Vorsprung auf den TuS Paderborn-Neuhaus. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde Schöppingen Letzter in der Nordgruppe und verpasste dadurch den Aufstieg. Vizemeister Paderborn-Neuhaus nahm an der Amateurmeisterschaft teil, schied aber schon in der ersten Runde gegen den BVL 08 Remscheid aus. 

Die Abstiegsränge belegten der SC Herford, die Sportfreunde Siegen und die DJK Hellweg Lütgendortmund. Aus der Verbandsliga stiegen der SC Verl und die Amateure der SG Wattenscheid 09 auf. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1986/87 mit 16 Mannschaften.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1985/86 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1984/85:
 SC Eintracht Hamm  
 DSC Wanne-Eickel  
 ASC Schöppingen  
 Preußen Münster  
 TuS Paderborn-Neuhaus (Fusion aus TuS Schloß Neuhaus und 1. FC Paderborn)
 Hammer SpVg  
 VfL Bochum Amateure  
 SC Herford  
 Westfalia Herne  
 SpVgg Erkenschwick  
 Rot-Weiss Lüdenscheid  
 Sportfreunde Siegen  
 VfL Reken  
 FC Gütersloh  
 1. FC Paderborn  
 DJK Hellweg Lütgendortmund
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1984/85:
 1. FC Recklinghausen (Staffel 1)
 SuS Hüsten 09 (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1985/86 bei Westfalenkick.de

1986
Fußballsaison 1985/86